Стрељаштво се на Олимпијским играма 2012. у Лондону појавило по 25. пут у олимпијском програму. Такмичења су одржавана на специјалном олимпијском стрелишту изграђеном на платоу испред Краљевске артиљеријске касарне у Гриничу од 28. јула до 5. августа. 

На турниру је учествовало укупно 387 стрелаца из 108 земаља који су се такмичили у укупно 15 дисциплина (9 у мушкој и 6 у женској конкуренцији).

Једна од занимљивости везана за такмичаре у дисциплини пиштољ лежи у чињеници да је законом у Енглеској забрањено организовано пуцање из пиштоља, те су такмичари морали добити специјалне дозволе за ову дисциплину.

Учесници 
Квалификације за стрељачки турнир одржавале су се од 2010. до 2012. а стрелци су преко такмичења светског купа, светског и континенталних првенстава остваривали квоте за своје национакле олимпијске комитете. Сваки НОК је по једној дициплини могао да пријави максимално два такмичара. 

На турниру је учествовало укупно 108 стрелаца. Такмичења су се одржавала у три категорије: пушка (малокалибарска пушка и в аздушна пушка), пиштољ (малокалибарски и ваздушни пиштољ) и сачмара (скит и трап) и подељена су у 15 дисциплина (9 мушких и 6 женских).

Сатница такмичења

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 

 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма
 Краљевска артиљеријска касарна

Референце

Спољашње везе 

 Службена страница посвећена стрељаштву на сајту ЛОИ 2012.
 Светска стрељачка федерација ИССФ Учесници олимпијског турнира 2012.

Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.
Стрељаштво на Летњим олимпијским играма